Фторид серебра — неорганическое соединение серебра с фтором.

Известны следующие фториды серебра:

 Фторид серебра(I) AgF;
 Фторид серебра(II) AgF2;
 Субфторид серебра Ag2F.